Toponímia: Soap Lake, població estatunidenca de Washington
 Televisió: Soap (sèrie), sitcom estatunidenca del 1977 de Susan Harris
 Cinema: En Soap, pel·lícula danesa de 2006 dirigida per Pernille Fischer Christensen
 Informàtica: SOAP, protocol de comunicació